

Geografia

Germania 
 Kilchberg – ex comune ora frazione di Tubinga, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Kilchberg – comune nel distretto di Sissach (Canton Basilea Campagna)
 Kilchberg – comune nel distretto di Horgen (Canton Zurigo)